Ке́фалос () — малый город в Греции. Расположен на высоте 86 метров над уровнем моря, в юго-западной части острова Кос, в 34 километрах к юго-западу от города Кос и в 13 километрах к юго-западу от международного аэропорта «Ипократис». Входит в общину Кос в периферии Южные Эгейские острова. По результатам переписи 2011 года население Кефалоса составляет 2156 человек.

История 
Находки в пещере Аспри-Петра () в окрестностях Кефалоса доказывают, что заселение Коса человеком началось в период неолита. Близ Кефалоса находятся руины Астипалеи (), которая до 366 года до н. э. была столицей острова. Затем Астипалея была почти полностью разрушена, от древнего города сохранились только руины. В Кефалосе находятся две базилики Святого Стефана, а также замок госпитальеров конца XV — начала XVI века. Популярный курорт с песчаным живописным пляжем и традиционной архитектурой, доминантой города служит старинная ветряная мельница.

Сообщество 
Сообщество создано в 1948 году (). В сообщество входят четыре населённых пункта. Население 2638 жителей по переписи 2011 года. Площадь 71,388 квадратного километра.

Население

Примечания 

Города Греции
Кос